Корнель, Василий Иванович (1866—1936) — московский предприниматель немецкого происхождения.
 Корнель, Карл-Фердинанд (1882—1953) — эстонский политический и государственный деятель, дипломат.
 Корнель, Пьер (1606—1684) — французский драматург, «отец французской трагедии».
 Корнель, Тома (1625—1709) — брат предыдущего, французский драматург.